La palabra screening posee los siguientes significados:

 En economía: screening es la estrategia para combatir la selección adversa en la toma de decisiones de casos de información asimétrica.
 En medicina: screening es una estrategia aplicada para detectar una enfermedad en individuos sin síntomas de tal enfermedad.